13 де Септијембре има више значења:

 13 де Септијембре (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 13 де Септијембре (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 13 де Септијембре (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику